Die Liste der Mitglieder des 15. Niedersächsischen Landtages enthält alle Abgeordneten, die in der 15. Wahlperiode  (2003–2008) dem Niedersächsischen Landtag angehörten. Für die Landesregierung dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Wulff I.

Zusammensetzung

Präsidium 

 Präsident des Niedersächsischen Landtags
 Jürgen Gansäuer (CDU)
 Vizepräsidenten
 Astrid Vockert (CDU)
 Ulrich Biel (SPD)
 Silva Seeler (SPD)
 Ulrike Kuhlo (FDP)

Fraktionen 
Nach der Landtagswahl am 2. Februar 2003 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete

Weblinks 
 Amtliches Verzeichnis der Abgeordneten der 15. Wahlperiode des Niedersächsischen Landtags (PDF; 481 kB)

Einzelnachweise 

Mitglieder, 15. Wahlperiode
 16